Oldambt, commune des Pays-Bas, créée le  par la fusion de Scheemda, Winschoten et Reiderland
 Oldambt, région naturelle des Pays-Bas, située dans l'est de la province de Groningue